Дью́ла Си́ладьи (; 18 января 1923 — 17 октября 2001) — венгерский футболист, нападающий.

Карьера 
Один из представителей "золотой" плеяды венгерского футбола 40-50-х годов. Футбольную карьеру начинал в команде ДВСК (Дебрецен). В первом послевоенном сезоне показал феноменальную результативность - забил 44 гола в 31 матче. С 1947 года Дьюла Силадьи игрок столичного "Вашаша". В составе "Вашаша" отыграл четырнадцать сезонов: выигрывал чемпион и кубок Венгрии, звание лучшего игрока года  и лучшего бомбардира чемпионата. Самый результативный игрок клуба в чемпионате Венгрии - 251 гол. В игре Силадьи был постоянно нацелен на ворота соперника, отлично играл головой, одинаково бил с любой ноги.

За сборную Венгрии в 1947—1953 гг. провел 12 матчей и забил 9 голов. Лучшую игру за сборную провел 4 июля 1950 года против сборной Польши (5:2), и три забитых мяча на счету Силадьи.

Достижения 
 Чемпион Венгрии (1): 1957(весна)
 Вице-чемпион Венгрии (1): 1948
 Третий призёр чемпионата (3): 1947, 1953, 1960
 Обладатель кубка Венгрии (1): 1955
 Лучший футболист Венгрии (1): 1955
 Лучший бомбардир чемпионата Венгрии (1): 1957(17)
 Бомбардир №7 высшего дивизиона Венгрии: 313 голов

Статистика выступлений

См. также 
 Список футболистов с наибольшим количеством забитых мячей в чемпионате Венгрии

Примечания

Ссылки 
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Венгрии
 
 Статистические данные Дьюлы Силадьи на страницах "Спорт-Экспресса"
 Дьюла Силадьи - игрок "золотой команды"
 315 лучших бомбардиров национальных чемпионатов в истории футбола по данным IFFHS"

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Вашаш»
Игроки ФК «Дебрецен»